TOA steht für:

 Täter-Opfer-Ausgleich
 Tarifordnung A für Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst (TO.A), einen Teil der 1938 in Kraft getretenen Allgemeinen Tarifordnung für den öffentlichen Dienst
 Tech Open Air, Technikfestival in Berlin
 Time of Arrival, eine Methode für die Ortsbestimmung, zum Beispiel von mobilen Geräten in Ad-hoc-Netzwerken oder bei GPS

Siehe auch:

Río Toa, Fluss auf Kuba

Abkürzung